Scherer purde referirse a:
 Adolf Scherer
 Odilo Scherer
 Julio Scherer García
 Hermann Scherer
 Edmond Schérer
 Herb Scherer
 Leopoldo García-Colín Scherer
 Maurice Henri Joseph Schérer
 Barthélemy Louis Joseph Schérer